Walter Ameling ist der Name folgender Personen:

* Walter Ameling (Elektrotechniker) (1926–2010), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Walter Ameling (Althistoriker) (* 1958), deutscher Althistoriker